Во́лкер (), Во́лькер () — фамилия.

Известные носители:
 Волькер, Йиржи (1900—1924) — чешский поэт-лирик.
 Волкер, Пол (1927—2019) — американский учёный-экономист и государственный деятель.
 Волкер, Курт (род. 1964) — американский дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.

См. также 
 
 
 Волкерт